Kleefeld steht für:

 Kleefeld (Hannover), Stadtteil in Hannover
 Kleefeld (Cambs), Ortsteil von Cambs, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Kleefeld (Edewecht), Ortsteil von Edewecht, Landkreis Ammerland, Niedersachsen
 Kleefeld (Herscheid), Ortsteil von Herscheid, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kleefeld (Kreis Braunsberg), Ort im Kreis Braunsberg, Ostpreußen
 Kleefeld (Bern), Quartier von Bern

Kleefeld ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Kleefeld (1522–1576), deutscher Politiker und Diplomat, Bürgermeister von Danzig
 Isabel Kleefeld (* 1966), deutsche Regisseurin und Drehbuchautorin
 Johann Gottfried Kleefeld, Regierungs- und Medizinalrat in Danzig
 Katharina Magdalena Kleefeld, Geburtsname von Katharina Magdalena Brückner (1719–1804), deutsche Schauspielerin
 Käthe Kleefeld, Geburtsname von Käte Stresemann (1883–1970), deutsche Politikergattin
 Kurt von Kleefeld (1881–1934), deutscher Verwaltungsjurist, Verbandsfunktionär und Industrieller
 Patrick Kleefeld (* 1987), deutscher Handballspieler
 Wilhelm Kleefeld (1868–1933), deutscher Musikschriftsteller

Siehe auch:
 Rittergut Kleefeld
 Johann Christian Schubart (Edler von dem Kleefelde; 1734–1787), deutscher Landwirt und Agrarreformer